Dutch est un mot anglais d'origine germanique qui peut être employé comme :
 nom propre, pour désigner :
 la langue néerlandaise parlée principalement aux Pays-Bas et en Flandre (Exemple : « He can speak Dutch. »).
 le peuple néerlandais, c'est-à-dire les personnes originaires des Pays-Bas.
 adjectif, pour qualifier ce qui est en rapport avec les Pays-Bas (notamment la langue et le peuple néerlandais Dutch people and Dutch language).

Personnes
Dutch peut être un pseudonyme et aussi un patronyme, notamment porté par :
 Johnny Dutch, athlète américain né en 1989

Personnage
 Dutch est un personnage du manga Black Lagoon.
 Dutch est aussi le nom du personnage incarné par Arnold Schwarzenegger dans Predator.
 C'est également le nom porté par l'un des personnages du jeu vidéo Red Dead Redemption.
 Dutch est le surnom d'un personnage de la série télévisée The Shield, joué par Jay Karnes : L'inspecteur Holland Wagenbach.

Film de cinéma

 Dutch'' est le titre original d'un film américain écrit par John Hughes, réalisé en 1991 par Peter Faiman.
 voir aussi 

Homonymie de pseudonyme